Jméno a příjmení Jaroslav Šimek má více nositelů:

 Jaroslav Šimek (* 1945) – český fotbalista
 Jaroslav Jáchym Šimek (* 1952) – katolický kněz, premonstrát a opat Želivského kláštera
 Jaroslav Šimek (zpěvák) (* 1973) – český zpěvák, skladatel a textař